Ла Нуева Либертад има више значења:

 Ла Нуева Либертад (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Либертад (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику